Il doppio del torneo di tennis McDowell Open 1996, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Nicklas Kulti che hanno battuto in finale 4–6, 6–4, 6–4 Byron Black e Sandon Stolle.

Teste di serie
 Byron Black /  Sandon Stolle (finale)
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (campioni)
 Jakob Hlasek /  Anders Järryd (semifinali)
 Wayne Ferreira /  Gary Muller (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

McDowell Open 1996
ATP Tour 1996